Gunther Schuller – compositore statunitense
 Victor Schuller – sciatore alpino francese

Altri progetti

Pagine correlate
 Schüller